Todolella kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Todolella (kommunhuvudort), Valencia, Província de Castelló, 
 Todolella (kommun), Valencia, Província de Castelló, 

Robotskapade Spanienförgreningar